Превеза — греческий топоним. Может означать:

 Превеза — город.
 Превеза (дим) — община.
 Превеза (ном) — ном.